Majrano ima više značenja:
 Majrano
 Majrano (Lodi)
 Majrano (Milano)